Горан Брајковић може да се односи на:

 Горан Брајковић (кошаркаш); 1948—2013.
 ; ; 1978—2015.